Barlow puede referirse a:

Lugares
 Barlow (Kentucky), Estados Unidos.
 Barlow (Oregón), Estados Unidos.
 Barlow (Yorkshire del Norte), Inglaterra.

Canadá
 Barlow River (Chibougamau River), Quebec.
 Barlow (Yukon), comunidad local de Yukón.

Personas
 Bryan Alwyn Barlow, botánico australiano.
 David H. Barlow, psicólogo estadounidense.
 John Perry Barlow, poeta, ensayista, ganadero y ciberactivista estadounidense.
 Peter Barlow, matemático y físico británico.
 R. H. Barlow (Robert Hayward Barlow), escritor y antropólogo estadounidense.